Par écoulement, en mécanique des fluides, on parle de :
Écoulement polyphasique
Écoulement laminaire
Écoulement de Couette
Écoulement de Poiseuille
Écoulement de Stokes
Écoulement à surface libre
Écoulement torrentiel et fluvial
Écoulement en charge

Dans d'autres domaines :
Écoulement complexe, pour un cours d'eau
Écoulement pyroclastique pour les laves volcaniques
Écoulements saisonniers sur Mars pour le phénomène géologique à la surface de la planète Mars

Notions associés :
Point d'écoulement
Taux d'écoulement
Écoulement plastique

Voir aussi 

Les mots comportant le suffixe -rragie (du grec ancien ἐρρηγεῖα, errêgia, signifiant « coulée ») expriment en médecine, l'idée d’écoulement soudain. Le suffixe se retrouve dans les termes : blennorragie, hémorragie, lymphorragie, ménorragie, pyorragie ; ou bien l'idée d’écoulement de sang à partir de l’organe désigné dans les termes colporragie, cystirragie, élytrorragie, gastrorragie, ménométrorragie, métrorragie, néphrorragie, œsophagorragie, omphalorragie, ophtalmorragie, phallorragie, phléborragie, pneumorragie, proctorragie, rhinorragie, rectorragie, stomatorragie, urétrorragie.
Les mots comportant le suffixe -rrhée (du grec ancien ῥέω, rheo, « couler ») expriment également l'idée d'écoulement. On retrouve le suffixe dans les termes : balanorrhée, blennorrhée, bronchorrhée, bombyx chrysorrhée, euprocte chrysorrhée, coprorrhée, cystirrhée, diarrhée, entéromyxorrhée, entérorrhée, épirrhée, galactorrhée, gastrorrhée, gonorrhée, graphorrhée, hémorrhée, hépatorrhée, hydrorrhée, hystérorrhée, iconorrhée, leucorrhée, logorrhée, ménorrhée, aménorrhée, dysménorrhée, hyperménorrhée, rhinorrhée, saccharorrhée, spanioménorrhée, otorrhée, pneumorrhée, prostatorrhée, pyorrhée, séborrhée, sialorrhée, hypersialorrhée, spermatorrhée, urétrorrhée, xanthorrhée.
 Les mots comportant le préfixe rhéo-, à commencer par rhéologie, l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière sous l'effet d'une contrainte appliquée.